Przezmark (gromada w powiecie elbląskim)
 Przezmark (gromada w powiecie morąskim)